Diomédész, homéroszi hős, Tüdeusz fia
 Diomédész trák király, görög mitológiai hős
 Diomedes Grammaticus (4. század) római nyelvész

 1437 Diomedes kisbolygó